Ventafocs és un terme esportiu informal emprat en esport per a designar a un equip o a un jugador que disputa una competició (o una fase d'aquesta) amb altres equips o jugadors que, a priori, són clarament superiors. L‘expressió prové del conte de fades La Ventafocs, la protagonista del qual és maltractada per la seva madrastra i les seves germanes, viu confinada a la cuina i fa treballs de la casa mentre elles poden assistir al ball del fill del rei.

Al Regne Unit, el terme ventafocs s'empra per a designar a un equip que amb freqüència té una actuació més pobra que l'esperada (com ara la selecció espanyola de futbol), o que és eclipsat per veïns amb més èxit (com ara, el Tranmere Rovers F.C. per Liverpool F.C. i Everton F.C.).

Als Estats Units, una ventafocs és un equip o jugador que té una actuació en un torneig molt més reeixida d'allò que s'esperava. Un terme en català semblant seria equip revelació.

Exemples de ventafocs que donen la sorpresa 
 Dinamarca (campiona de l'Eurocopa 1992) – Dinamarca va guanyar el torneig després de ser invitada com a recanvi per l'exclusió de Iugoslàvia a causa de la Guerra dels Balcans.
 Grècia (campiona de l'Eurocopa 2004) – L'èxit de Grècia, que mai havia guanyat cap partit en les seves anteriors aparicions a les fases finals, va ser totalment inesperat.

Esport